«Бенни и остроты» (англ. Benny and the Jests) — фильм-компиляция из сюжетов «Шоу Бенни Хилла», выходивших на Би-би-си с середины 50-х по конец 60-х гг. XX века.

Сюжет 
Фильм включает в себя следующие скетчи:
 пародия на новостную программу 24 Hours. Включает в себя скетч об обществе англо-германской дружбы; рассказ англичанина (Хилл) о том, как он взял в плен «немецкого офицера небольшого роста, с чёрной челкой и щеточкой усов, очень похожего на Чарли Чаплина»; репортаж о детской выставке и интервью с юным художником Гастоном Роденом (Хилл); ляпы; и пародию на ведущего новостей Клиффа Мичелмора (Хилл).
 интервью с режиссёром Фредом Скаттлом и показ его фильма «Стук».
 пародия на программу The Juke Box Jury — Хилл в ролях ведущего, четырёх членов жюри и некоторых зрителей.
 танцевальный номер под радиоприемник.
 фильм «Филателистка».
 пародия на программу Sportsview — Хилл пародирует комментатора Питера Диммока; интервью знаменитой британской наездницы миссис Эмили Бискит (Хилл).
 скетч «Партнерство в Голливуде». Хилл пародирует различных голливудских актёров: всех троих братьев Маркс, Ричарда Бартона и Элизабет Тейлор, Сидни Гринстрита и Питера Лорри, Оливера Харди, Энди Нельсона (его партнершу Жанетт МакДональд изображает Джейн Марди), Рода Стайгера и Марлона Брандо, Уильяма Клода Филдса и Мэй Уэст.
 просмотр в кинотеатре фильма «Это могло случиться и с вами».

Ссылки 
http://runstop.de/lostyears02.html 

Телевизионные юмористические программы
Сатирические телепередачи